Blang Seupeng (Matangkuli), een plaats in Indonesië
Blang Seupeng (Peukan Baro), een plaats in Indonesië
Blang Seupeng (Jeumpa), een plaats in Indonesië